Елізабет Генстридж (* 1987) — англійська актриса. Найбільш відома за роллю Джемми Сіммонс в серіалі «Агенти Щ. И.Т.».
 Наташа Генстридж (* 1974) — канадська акторка, колишня фотомодель.
англійські прізвища